Leif Olsson kan syfta på:

*Leif Olsson (folkpartist) (född 1932), riksdagsledamot 
Leif "Loket" Olsson (född 1942), programledare